Келача () — село в Румунії, у повіті Тіміш. Входить до складу комуни Орцишоара.
 Келача () — село в Румунії, у повіті Біхор. Входить до складу комуни Олча.
 Келача () — село в Румунії, у повіті Селаж. Входить до складу комуни Гирбоу.